Hermann Baumann – musicista tedesco
Hermann Baumann – lottatore svizzero